Чероки () — блок стандарта Юникод, содержащий слоговые знаки для записи языка чероки. Когда письмо чероки было добавлено в Юникод в версии 3.0, оно расценивалось как письмо с одним регистром, однако в версии 8.0 оно было переопределено в качестве письма с двумя регистрами. Данный блок содержит все заглавные буквы, а также 6 строчных. Блок Дополнение к чероки, добавленный в версии 8.0, содержит все остальные строчные буквы. Для обратной совместимости основным регистром чероки считаются заглавные буквы (у других систем письма с двумя регистрами — строчные).

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ЧерокиОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+13Ax
| title="U+13A0: CHEROKEE LETTER A" | Ꭰ
| title="U+13A1: CHEROKEE LETTER E" | Ꭱ
| title="U+13A2: CHEROKEE LETTER I" | Ꭲ
| title="U+13A3: CHEROKEE LETTER O" | Ꭳ
| title="U+13A4: CHEROKEE LETTER U" | Ꭴ
| title="U+13A5: CHEROKEE LETTER V" | Ꭵ
| title="U+13A6: CHEROKEE LETTER GA" | Ꭶ
| title="U+13A7: CHEROKEE LETTER KA" | Ꭷ
| title="U+13A8: CHEROKEE LETTER GE" | Ꭸ
| title="U+13A9: CHEROKEE LETTER GI" | Ꭹ
| title="U+13AA: CHEROKEE LETTER GO" | Ꭺ
| title="U+13AB: CHEROKEE LETTER GU" | Ꭻ
| title="U+13AC: CHEROKEE LETTER GV" | Ꭼ
| title="U+13AD: CHEROKEE LETTER HA" | Ꭽ
| title="U+13AE: CHEROKEE LETTER HE" | Ꭾ
| title="U+13AF: CHEROKEE LETTER HI" | Ꭿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+13Bx
| title="U+13B0: CHEROKEE LETTER HO" | Ꮀ
| title="U+13B1: CHEROKEE LETTER HU" | Ꮁ
| title="U+13B2: CHEROKEE LETTER HV" | Ꮂ
| title="U+13B3: CHEROKEE LETTER LA" | Ꮃ
| title="U+13B4: CHEROKEE LETTER LE" | Ꮄ
| title="U+13B5: CHEROKEE LETTER LI" | Ꮅ
| title="U+13B6: CHEROKEE LETTER LO" | Ꮆ
| title="U+13B7: CHEROKEE LETTER LU" | Ꮇ
| title="U+13B8: CHEROKEE LETTER LV" | Ꮈ
| title="U+13B9: CHEROKEE LETTER MA" | Ꮉ
| title="U+13BA: CHEROKEE LETTER ME" | Ꮊ
| title="U+13BB: CHEROKEE LETTER MI" | Ꮋ
| title="U+13BC: CHEROKEE LETTER MO" | Ꮌ
| title="U+13BD: CHEROKEE LETTER MU" | Ꮍ
| title="U+13BE: CHEROKEE LETTER NA" | Ꮎ
| title="U+13BF: CHEROKEE LETTER HNA" | Ꮏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+13Cx
| title="U+13C0: CHEROKEE LETTER NAH" | Ꮐ
| title="U+13C1: CHEROKEE LETTER NE" | Ꮑ
| title="U+13C2: CHEROKEE LETTER NI" | Ꮒ
| title="U+13C3: CHEROKEE LETTER NO" | Ꮓ
| title="U+13C4: CHEROKEE LETTER NU" | Ꮔ
| title="U+13C5: CHEROKEE LETTER NV" | Ꮕ
| title="U+13C6: CHEROKEE LETTER QUA" | Ꮖ
| title="U+13C7: CHEROKEE LETTER QUE" | Ꮗ
| title="U+13C8: CHEROKEE LETTER QUI" | Ꮘ
| title="U+13C9: CHEROKEE LETTER QUO" | Ꮙ
| title="U+13CA: CHEROKEE LETTER QUU" | Ꮚ
| title="U+13CB: CHEROKEE LETTER QUV" | Ꮛ
| title="U+13CC: CHEROKEE LETTER SA" | Ꮜ
| title="U+13CD: CHEROKEE LETTER S" | Ꮝ
| title="U+13CE: CHEROKEE LETTER SE" | Ꮞ
| title="U+13CF: CHEROKEE LETTER SI" | Ꮟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+13Dx
| title="U+13D0: CHEROKEE LETTER SO" | Ꮠ
| title="U+13D1: CHEROKEE LETTER SU" | Ꮡ
| title="U+13D2: CHEROKEE LETTER SV" | Ꮢ
| title="U+13D3: CHEROKEE LETTER DA" | Ꮣ
| title="U+13D4: CHEROKEE LETTER TA" | Ꮤ
| title="U+13D5: CHEROKEE LETTER DE" | Ꮥ
| title="U+13D6: CHEROKEE LETTER TE" | Ꮦ
| title="U+13D7: CHEROKEE LETTER DI" | Ꮧ
| title="U+13D8: CHEROKEE LETTER TI" | Ꮨ
| title="U+13D9: CHEROKEE LETTER DO" | Ꮩ
| title="U+13DA: CHEROKEE LETTER DU" | Ꮪ
| title="U+13DB: CHEROKEE LETTER DV" | Ꮫ
| title="U+13DC: CHEROKEE LETTER DLA" | Ꮬ
| title="U+13DD: CHEROKEE LETTER TLA" | Ꮭ
| title="U+13DE: CHEROKEE LETTER TLE" | Ꮮ
| title="U+13DF: CHEROKEE LETTER TLI" | Ꮯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+13Ex
| title="U+13E0: CHEROKEE LETTER TLO" | Ꮰ
| title="U+13E1: CHEROKEE LETTER TLU" | Ꮱ
| title="U+13E2: CHEROKEE LETTER TLV" | Ꮲ
| title="U+13E3: CHEROKEE LETTER TSA" | Ꮳ
| title="U+13E4: CHEROKEE LETTER TSE" | Ꮴ
| title="U+13E5: CHEROKEE LETTER TSI" | Ꮵ
| title="U+13E6: CHEROKEE LETTER TSO" | Ꮶ
| title="U+13E7: CHEROKEE LETTER TSU" | Ꮷ
| title="U+13E8: CHEROKEE LETTER TSV" | Ꮸ
| title="U+13E9: CHEROKEE LETTER WA" | Ꮹ
| title="U+13EA: CHEROKEE LETTER WE" | Ꮺ
| title="U+13EB: CHEROKEE LETTER WI" | Ꮻ
| title="U+13EC: CHEROKEE LETTER WO" | Ꮼ
| title="U+13ED: CHEROKEE LETTER WU" | Ꮽ
| title="U+13EE: CHEROKEE LETTER WV" | Ꮾ
| title="U+13EF: CHEROKEE LETTER YA" | Ꮿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+13Fx
| title="U+13F0: CHEROKEE LETTER YE" | Ᏸ
| title="U+13F1: CHEROKEE LETTER YI" | Ᏹ
| title="U+13F2: CHEROKEE LETTER YO" | Ᏺ
| title="U+13F3: CHEROKEE LETTER YU" | Ᏻ
| title="U+13F4: CHEROKEE LETTER YV" | Ᏼ
| title="U+13F5: CHEROKEE LETTER MV" | Ᏽ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+13F8: CHEROKEE SMALL LETTER YE" | ᏸ
| title="U+13F9: CHEROKEE SMALL LETTER YI" | ᏹ
| title="U+13FA: CHEROKEE SMALL LETTER YO" | ᏺ
| title="U+13FB: CHEROKEE SMALL LETTER YU" | ᏻ
| title="U+13FC: CHEROKEE SMALL LETTER YV" | ᏼ
| title="U+13FD: CHEROKEE SMALL LETTER MV" | ᏽ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Дополнение к чероки

Примечания